DePatie ist der Familienname folgender Personen:

 David H. DePatie (1935–2021), US-amerikanischer Filmproduzent
 Edmond L. DePatie (1900–1966), Vizepräsident und Manager des Warner Bros